Алекса́ндр Дубя́нский:
 Дубянский, Александр Андреевич (1880—1974) — советский геолог, лауреат Ленинской премии (1959). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Дубянский, Александр Михайлович (1941—2020) — российский индолог-дравидолог.
 Дубянский, Александр Яковлевич (1771—1851) — российский военный деятель, полковник, герой Отечественной войны 1812 года.